Göttlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Margot Göttlinger (1920–2001), deutsche Schauspielerin und Regisseurin 
 Sebastian Göttlinger (* 1980), österreichischer Beachvolleyballspieler